Čtyřhra juniorek Australian Open 2020 probíhala ve druhé polovině ledna 2020. Do deblové soutěže australského tenisového grandslamu v Melbourne Parku nastoupilo třicet dva párů tvořených hráčkami, které splňovaly věková kritéria juniorské kategorie. Obhájcem titulu byl pár složený ze 17leté Japonky Nacumi Kawagučiové a o rok starší Maďarky Adrienn Nagyové, která již nebyla způsobilá ke startu. Kawagučiová do turnaje nezasáhla.

Vítězem se stala čtvrtá nasazená dvojice složená ze 14leté Filipínky Alexandry Ealaové a o tři roky starší Indonésanky Prisky Madelyn Nugrohové, které ve finále zdolaly slovinsko-britskou dvojici Živa Falknerová a Matilda Mutavdzicová po hladkém dvousetovém průběhu 6–1 a 6–2. 

Každá z vítězek získala premiérový grandslamový titul kariéry a do juniorského kombinovaného žebříčku ITF si připsala 270 bodů. Spoluhráčky, které navázaly spolupráci v roce 2017, vyhrály celkově sedmou trofej. 

Filipínská hráčka trénující v Akademii Rafaela Nadala navázala na triumf krajana Francise Caseyho Alcantary z juniorského debla na Australian Open 2009.

Nasazení párů 
  Kamilla Bartoneová /  Linda Fruhvirtová (semifinále)
  Polina Kuděrmetovová /  Robin Montgomeryová (1. kolo)
  Marija Bondarenková /  Mai Napatt Nirundornová (1. kolo)
  Alexandra Ealaová /  Priska Madelyn Nugrohová (vítězky)
  Victoria Jiménezová Kasintsevová /  Ane Mintegi del Olmoová (1. kolo)
  Linda Nosková /  Oxana Selechmetěvová (čtvrtfinále)
  Aubane Droguetová /  Séléna Janicijevicová (čtvrtfinále)
  Back Da-yeon /  Weronika Baszaková (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

juniorky čtyřhra
Juniorský tenis v roce 2020